Het Nederlands kampioenschap dammen voor vrouwen 2003 vond plaats van 3 tot en met 13 november 2003 in Brummen. Er werd 1 partij per dag gespeeld met rustdagen op 8 en 12 november. 

Olga Kamyshleeva werd kampioene met 17 punten uit 9 partijen. Ze speelde remise tegen nummer 2 Nina Hoekman en won haar overige partijen. Nina Hoekman remiseerde ook met Tanja Chub en won haar overige partijen zodat zij op 16 punten uitkwam. Tanja Chub eindigde met 12 punten op de derde plaats.

Olga Kamyshleeva plaatste zich met veroveren van de titel voor het wereldkampioenschap in Zoutelande, dat op 24 november 2003 al begon (binnen 2 weken na de laatste speeldag van het NK!) en waar zij de wereldtitel veroverde. Olga Kamyshleeva is tot op heden de enige Nederlandse wereldkampioen dammen bij de vrouwen.

Resultaten

* Bij een gelijk aantal punten in het eindklassement wordt als hoogste geklasseerd eerst degene met meer winstpartijen, en vervolgens degene met meer SB punten.
** SB staat voor Sonneborn-Berger punten, een vorm van weerstandspunten.

Externe links
 Eindstand met scoretabel
 Kort verslag op Damweb

Dammen in 2003
Nederlands kampioenschap dammen vrouwen
Sport in Brummen
Sportevenement in Gelderland